Zacconi est un patronyme.  Personnes notables avec ce patronyme :

 Ermete Zacconi (1857-1948), acteur italien de cinéma
  (1910-1970), réalisateur italien
  (1875-1955), actrice italienne
 Lodovico Zacconi (1555-1627), compositeur italo-autrichien et théoricien de la musique